Ferdinand Maria, född 31 oktober 1636 i München, död 26 maj 1679 i Oberschleißheim, var kurfurste av Bayern.

Biografi
Han var son till Maximilian I, hertig och kurfurste av Bayern, och dennes andra hustru Maria Anna av Österrike. Han tillhörde furstehuset Wittelsbach. Vid faderns död 1651 efterträdde Ferdinand Maria honom som kurfurste av Bayern, men under de första åren, då han fortfarande var minderårig, fungerade modern som regent. Efter tre år övertog Ferdinand Maria själv regeringen, och kröntes på sin 18-årsdag 1654.

Ferdinand Maria gifte sig 1650 med Henrietta Adelaide av Savojen. De fick sju barn tillsammans, däribland dottern Victoria, sedermera fransk kronprinsessa, och sonen Maximilian Emanuel, vilken skulle komma att efterträda fadern som kurfurste. 

Ferdinand Maria moderniserade såväl armén som den civila förvaltningen, och vid hans död 1679 efterlämnade han en välfylld skattkammare åt sitt kurfurstendöme.

Från franskt håll försökte man förmå Henrietta Adelaide av Savojen att övertala sin man Ferdinand Maria att 1657 uppträda som kejsarkandidat, något som dock misslyckaes.

Referenser

Noter

Externa länkar

Kurfurstar av Bayern
Huset Wittelsbach
Födda 1636
Avlidna 1679
Män
Bayerns regenter